Robert Vessey est un nom pouvant désigner:

 (1858-1929), homme politique américain, gouverneur du Dakota du Sud
Robert Vessey, homme politique canadien sur l'Île-du-Prince-Édouard

Vessey, Robert